Са́жалка, са́жавка, копа́нка діал. са́джалка, са́джавка — невелике штучне водоймище, у якому розводять і утримують рибу.

Гідронім 
 Сажалка — річка в Житомирській області. Права притока Радчі (басейн Прип'яті).

Див. також 
 Саджавка
 Саджалка

Примітки